Мюнте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мюнте, Герхард (1849—1929) — норвежский художник и иллюстратор.
 Мюнте, Хольм (1848—1898) — норвежский архитектор, работавший в драгестиле.